Sulla strada (On the road) – romanzo di Jack Kerouac del 1957
 Sulla strada – album del cantautore Don Backy del 1992
 Sulla strada – brano musicale del cantautore Eugenio Finardi, incluso nell'album Sugo del 1976
 Sulla strada – album del cantautore Francesco De Gregori del 2012
 Sulla strada – singolo del cantautore Francesco De Gregori del 2012, dall'album omonimo

Pagine correlate 
 On the road